Mokra Gora est un toponyme qui peut désigner :
la Mokra Gora, une montagne qui se trouve au tripoint du Kosovo, du Monténégro et de la Serbie ;  
Mokra Gora, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville d'Užice et dans le district de ;Zlatibor.